Kazakisk kan syfta på:

Kazakstan – land i Centralasien med liten del i östligaste Europa
 Kazakiska SSR – historiskt namn, 1936–1991
 Kazakiska höglandet – högslättområde i centrala och östliga Kazakstan
Kazaker – största folkgrupp i Kaxakstan, minoritet i kringliggande länder
 kazakiska köket
 Kazakiska – turkspråk, modersmål för kazaker